Glen Lyon kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Glen Lyon (dal), Skottland, Perth and Kinross,

Sydafrika 

 Glen Lyon (berg), Östra Kapprovinsen, Joe Gqabi District Municipality,

USA 

 Glen Lyon (ort), Pennsylvania, Luzerne County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar